Солнечное затмение 20 мая 2012 года — кольцеобразное солнечное затмение 128 сароса. Полоса кольцевого затмения началась в южном Китае, прошла по Японии, через Тихий океан и закончилась на территории США. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составила 5 м 46 с (в Тихом океане).

Видимость 
Кольцеобразное затмение можно будет наблюдать в следующих крупных городах:
 Китай: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг, Фучжоу, Тайбэй (о.Тайвань)
 Япония: Осака, Нагоя, Токио, Иокогама
 США: Альбукерке

В России 
Затмение наблюдалось на значительной части территории России утром 21 мая по местному времени, однако всюду лишь как частное. Тень Луны вступила на территорию страны в 21:31 UTC (10:31 местного времени) на побережье Тихого океана у границы с КНДР. Максимальную фазу затмения — 0,879 — можно было наблюдать на островах Дёмина (южнее острова Зелёный в составе Малой Курильской гряды — Хабомаи). Затмение началось здесь в 21:35 UTC, достигло максимальной фазы в 22:55 UTC и завершилось в 00:27 UTC 21 мая (по местному времени соответственно 21 мая в 09:35, 10:55 и 12:27), продлившись почти 3 часа. Далее частное затмение прошло по территории России от Владивостока до Архангельска. Юго-западная граница зоны затмения прошла по линии Челябинск — Пермь — Сыктывкар — Архангельск. В этих городах солнце взошло уже в состоянии затмения (фазой не более 0,2), и луна сошла с солнечного диска спустя несколько десятков минут после восхода. Тень Луны окончательно покинула Россию в 01:31 UTC (13:31 местного времени) на южной оконечности острова Ратманова в Беринговом проливе.

Звёздочкой отмечены случаи, когда соответствующие события затмения происходят до восхода солнца.

Ссылки 

 Солнечное затмение 20 мая 2012 года на портале secl.ru
 Данные о затмении на астрономическом портале при Гидрографической службе Великобритании 

2012-21-05
2012 год в науке